Serie A2 1985-1986 – stagione del campionato italiano di hockey su pista
 Serie A2 1985-1986 – stagione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A2 1985-1986 – stagione del campionato italiano di pallacanestro maschile
 Serie A2 1985-1986 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A2 1985-1986 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A2 1985-1986 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile